Nancye Bolton ha battuto in finale Joyce Fitch 6–4 6–4.

Teste di serie
 Nancye Bolton (Campionessa)
 Nell Hopman (quarti di finale)
 Thelma Long (quarti di finale)
 Joan Hartigan (quarti di finale)
 Constance Wilson (semifinali)
 Alison Hattersley (secondo turno)
 Dulcie Whittaker (quarti di finale)
 Joyce Fitch (finalista)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1946